Cardiopetalum är ett släkte av kirimojaväxter. Cardiopetalum ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kirimojaväxter
Cardiopetalum